Дзыгута или Дзигута (, ) —  село в Абхазии, в Сухумском районе частично признанной Республики Абхазии  у северо-восточной окраины города Сухум.

Население 
По данным 1959 года в селе Дзигута (Дзыгута) жило 720 человек, в основном грузины (в Беслетском сельсовете в целом — 7810 человек, также в основном грузины, кроме села Ахалсопели на востоке, где преобладали армяне); Келасурского сельсовета в целом — 2107 человек, также в основном грузины, кроме села Бырджа на севере, где преобладали греки).

В 1989 году в селе Дзигута (Дзыгута) проживал 881 человек, также в основном грузины, кроме села Ахалсопели на востоке, где преобладали армяне).

По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Дзыгута составила 1036 жителей, из них 62,3 % — армяне (645 человек), 17,7 % — абхазы (183 человек), 6,4 % — русские (66 человек), 6,3 % — грузины (65 человек), 4,9 % — греки (51 человек), 0,5 % — украинцы (5 человек), 2,0 % — другие (21 человек).

Администрация 
Сельской администрации Дзыгута подчинены соседние сёла:
 Дзыгута (Дзигута) — 881 чел. (1989 г., в основном грузины, а также армяне)
 Ахалисопели (Ахали Сопели) — 864 чел. (1989 г., в основном армяне) — на востоке, у берега реки Кяласур
 Володарское (Володаровка) — 453 чел. (1989 г., в основном грузины) — к западу от Дзыгуты
 Абгыдзара (Келасури) — 254 чел. (1989 г., в основном грузины, а также армяне) — к северо-востоку от Дзыгуты
 Чабларха (Линда) — 276 чел. (1989 г., в основном грузины) — к северо-востоку от Дзыгуты и северу от Абгыдзары (Келасури)
 Акапа — 340 чел. (1989 г., в основном грузины) — к северу от Чаблархи (Линды) и Абгыдзары (Келасури), у берега реки Кяласур
 Алакумхара (Лекухона) — 390 чел. (1989 г., в основном грузины) — к северу от Акапы, у берега реки Кяласур
 Гуалдза (Павловское) — 763 чел. (1989 г., в основном греки, а также грузины) — к северу от Акапы и к северо-западу от Алакумхары (Лекухоны)
 Бырджа — 130 чел. (1989 г., в основном греки) — к северу от Алакумхары (Лекухоны)
 Алан (Петровское) — 14 чел. (1989 г., в основном греки) — к северу от Бырджи

Примечания 

Населённые пункты Абхазии